Борис Евдокимов:
 Евдокимов, Борис Владимирович (род. 1951) — советский футболист, казахстанский тренер.
 Евдокимов, Борис Дмитриевич (1923—1979) — советский писатель, историк, публицист, диссидент. Примечания